

События 

 Май — Битва при Герме. В сражении при Аулаксе возле Филадельфии Рожер де Флор разгромил турок (Айдын и Гермиян) и изгнал их за старые границы Византии. Осада Магнезии. Битва при Тире. Битва при Ании. 15 августа — Битва при Кибистре. Наёмники бесчинствовали в захваченных городах. Ограбив всю Азию, Рожер переправился во Фракию.
 8 июня — Битва под Переславлем-Залесским: москвичи отражают поход Твери на Переславль-Залесский, присоединённый к Москве.
 1304—1337 — Граф Геннегау Вильгельм II Добрый.
 Крестьянское восстание в долине реки Сессии во главе с Дольчино, учеником Сегарелли. Восставшие ушли в горы на границе Савойи и Верчелли.
 1304—1316 — Иль-хан Олджейту.
Лето — В битве при Скафиде болгарский царь Феодор Святослав победил византийского императора Андроника II.
24 июля — Осада замка Стерлинг: Эдуард I берёт последнюю крепость шотландских мятежников.
10-11 августа — Битва при Зирикзе: победа французо-голландско-генуэзского флота над фламандцами.
 18 августа — состоялась битва при Монс-ан-Певеле между французской армией Филиппа Красивого и фламандскими повстанцами. Итогом битвы стал унизительный для Фландрии Атисский мир, заключённый в 1305 году.
24 октября — Саса-бей из бейлика Ментеше завоевывает Эфес, вырезает и депортирует коренное население.
 Смерть Папы Римского Бенедикта XI.
 Вацлав II увез в Прагу своего сына Вацлава из Венгрии вместе со Священной короной Иштвана.
 Карл Роберт Анжуйский в союзе с герцогом Австрии Рудольфом III совершил поход на Чехию.
Король Богемии Вацлав II остановил вторжение в своё королевство немецких войск.
 Князь Твери Михаил Ярославич стал великим князем владимирским.
 Генуэзский сеньор Фокеи Бенедетто I Дзаккариа берёт под свой контроль византийский остров Хиос, а также прилегающие Самос и Кос, образовав автономное государственное образование сеньорию Хиоса.
Ала-ад-дин Халджи, султан Дели, вторгается в Гуджарат.
Мирный договор, подписанный между улусами Монгольской империи, завершает монгольскую гражданскую войну.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1304 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1304 году

См. также